В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1286 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1286 году

Январь 
 4 января — Анна Комнина Дукиня — жена Гильома II де Виллардуэна, князя Ахайи
 5 января — Чинким — второй сын и наследник престола основателя монгольского государства Юань, глава имперского секретариата, отец императора Тэмура

Февраль 
 17 февраля —  — святой римско-католической церкви. .

Март 
 1 марта — Вальтер фон Клинген — швейцарский средневековый поэт периода позднего миннезанга.
 2 марта —  — жена императора Японии Го-Хорикава
 19 марта — Александр III Шотландский (44) — король Шотландии (1249—1286), несчастный случай
 20 марта — Абу Юсуф Якуб — маринидский правитель Марокко (1259—1286)

Апрель 
 26 апреля —  — архиепископ Трира (1260—1286)
 Бернард Проворный — князь яворский (1278—1281), князь львувекский (1278—1286)

Июнь 
 16 июня —  — епископ Или (1256—1286)
 30 июня — Абу-ль-Фарадж бин Харун — сирийский христианский церковный деятель, писатель и учёный-энциклопедист.

Июль 
 4 июля или 5 июля —  — князь-епископ Аугсбурга (1248—1286)

Август 
 7 августа —  — святой римско-католической церкви.

Сентябрь 
  — епископ Солсбери (1284—1286)
 22 сентября — Усюэ Цзуюань — буддийский мастер школы линьцзи-чань из Китая, ставший наставником риндзай-дзэн в Японии периода Камакура.
 25 сентября —  — аббат Сен-Дени (1258—1286), регент Франции (1270, 1285—1286)

Октябрь 
 8 октября — Жан I Рыжий — герцог Бретани (1237—1286), граф Ришмон (1268), граф Пентьевр (1272—1286)
 31 октября —  — жена Альбрехта II Мейсенского

Ноябрь 
 1 ноября —  — итальянский кардинал-протопресвитер — (1277—1286)
 9 ноября —  — английский лорд-хранитель пяти морей (1255—1258)
 10 ноября — Фицджеральд, Морис, 3-й лорд Оффали — граф Оффали, юстициарий Ирландии (1272—1273)
 22 ноября — Эрик V Клиппинг — король Дании (1259—1286); убит.

Декабрь 
 15 декабря —  (30) — единственный сын и наследник Джона де Варенн, 6-й графа Суррей, убит на турнире

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Абдуллах аль-Байдави — мусульманский богослов, историк и муфассир, который известен своим тафсиром или комментариями к Корану «Тафсир аль-Байдави».
 Абуль-Аббас аль-Мурси — александрийский святой суфий, чьим именем названа мечеть Эль-Мурси Абуль-Аббаса
  — доминиканский проповедник, святой римско-католической церкви .
  — епископ Луго (1284—1286)
  — генеральный министр ордена францисканцев (1285—1286)
 Беатриса Кастильская — дочь короля Кастилии Альфонсо X — жена Гульельмо VII Великого, маркграфа Монферрато. 
  — итальянский врач и хирург.
  — монгольская принцесса и жена ильхана Абака-хана
 Вильем из Мёрбеке — средневековый переводчик.
  — архиепископ Сербской православной церкви (1279—1286), святой сербской церкви.
  — средневековый фламандский купец и промышленник-суконщик, один из первых капиталистов-эксплуататоров.
 Жанна Кармелитка — блаженная Римско-католической церкви, дева Третьего Ордена Кармелитов
  — арабский врач и хирург, автор самого раннего средневекового арабского трактата, предназначенного исключительно для хирургов
 Ибн Саид аль-Магриби — арабский географ, историк и поэт
 Иехиэль из Парижа — духовный лидер еврейства Франции, крупный тосафист и глава иешивы в Париже
 Изабелла Паллавичини — маркиза Бодоницы (1278—1286)
 София Датская — жена Вальдемара I Биргерссона, короля Швеции
  — католикос Армянской апостольской церкви в Киликии (1268—1286)

См. также 
 Список умерших в 1285 году
 Список умерших в 1287 году

1286